John Synge (1906-1982), joueur de rugby à XV irlandais ;
 John Lighton Synge (1897-1995), mathématicien et physicien irlandais ;
 John Millington Synge (1871-1909), dramaturge, prosateur et poète irlandais.